Dieser Artikel behandelt die Bilanz von Eintracht Frankfurt im Europapokal.

Europapokalbilanz 
 UEFA Champions League (Europapokal der Landesmeister): 2 Teilnahmen 
 Europapokal der Pokalsieger: 4 Teilnahmen
 Messestädte-Pokal: 4 Teilnahmen
 UEFA Europa League (UEFA-Pokal): 14 Teilnahmen, zwei Siege (1980, 2022)

Der International Football Cup (1965/66 und 1966/67), der Intertoto-Cup (1977) und der Messestädte-Pokal (1964/65, 1966/67, 1967/68 und 1968/1969) waren internationale Wettbewerbe, die nicht durch den Kontinentalverband UEFA ausgetragen wurden.

UEFA Super Cup

Gesamtbilanz 
Stand: 15. März 2023

Gegnerbilanz 
Eintracht Frankfurt trat bis 15. März 2023 gegen 87 verschiedene Vereine aus 35 von 55 nationalen Mitgliedsverbänden der UEFA an.

Karte aller Europapokalgegner 

Dargestellt ist die jeweilige Heimatstadt des Gegners, die jedoch nicht in allen Fällen mit dem Spielort übereinstimmt.

Eintracht Frankfurt U19

Literatur 
 Ulrich Matheja: Unsere Eintracht: Eintracht Frankfurt – die Chronik. Die Werkstatt, Göttingen 2011, ISBN 978-3-89533-750-5.
 Ulrich Matheja: Eintracht Frankfurt – die Erfolgschronik seit 2011. Die Werkstatt, Göttingen 2019, ISBN 978-3-7307-0483-7.
 Ulrich Matheja: Schlappekicker und Himmelsstürmer: die Geschichte von Eintracht Frankfurt. Die Werkstatt, Göttingen 2020, ISBN 978-3-7307-0519-3.

Weblinks 
 Eintracht Frankfurt – Archiv

Europapokalstatistik
Frankfurt, Eintracht
Frankfurt, Eintracht